

Patronyme

 baron Joseph-Marie Nielly (1751-1833), vice-amiral français à titre honoraire.
 son fils, baron Alexandre Jean Baptiste François Eugène Nielly (1784-1850), commissaire de la Marine française ;
 son fils, Joseph Maurice Nielly (1834-1888), médecin en chef de la Marine française ;
 son fils, René Auguste Paul Nielly (1873-1942), contre-amiral français ;
 son fils, Paul Nielly (1911-1978), général de brigade français.